Frontier (lijn), een voormalige denkbeeldige lijn in Noord-Amerika.
Frontier (plaats), een plaats in North Dakota.
Frontier County, een county in North Dakota.
Frontier (televisieserie), een Canadese televisieserie uit 2016

Met bijvoeging.
Frontierland, een onderdeel van Disney land.